Фаліон Наталя Іванівна (нар. 1958) — українська співачка, педагогиня та культурна діячка.